

Вест-Ліберті — місто, штат Айова
 Вест-Ліберті — місто, штат Кентуккі
 Вест-Ліберті — місто, штат Пенсільванія
 Вест-Ліберті — місто, штат Західна Вірджинія
 Вест-Ліберті — селище, штат Огайо